Чемпионат Македонии по футболу 2014/2015 — 23-й сезон главного футбольного первенства Македонии. Он начался 2 августа 2014 года и закончился 27 мая 2015 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Работнички».

Клубы-участники 
В отличие от предыдущих сезонов, в чемпионате 2014/15 принимают участие 10 клубов (было 12). Выбыли во вторую лигу клубы Напредок, Македония, Гостивар и Горно Лисиче. Их заменили ФК Силекс и ФК Тетекс.

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Первый этап

Плей-офф за чемпионство

Плей-офф за сохранение места в лиге

Ссылки 
 Официальный сайт Македонской федерации футбола 

Чемпионат Северной Македонии по футболу
Македония